

Wydarzenia 

 Azja
 Xiangwang z dynastii Zhou został chwilowo obalony przez swojego brata Dai, lecz powrócił na tron dzięki pomocy lokalnego księcia Wena z Jin. W zamian król Xiang nadał Wenowi tytuł hegemona ().